Келленбергер — фамилия. Известные носители:

 Келленбергер, Якоб (род. 1944) — швейцарский политик и дипломат, президент Международного комитета Красного Креста в 2000—2012 гг.
 Келленбергер, Эмиль (1864—1943) — швейцарский стрелок, двукратный чемпион Олимпийских игр 1900 и одиннадцатикратный чемпион мира.